Hatting heißen folgende geographische Objekte:

 Hatting, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, Österreich

 Hatting (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hatting (Dänemark), Ortschaft im Horsens Kommune, Dänemark
 Hatting (Fraunberg), Ortsteil im Oberbayern, Bayern, Deutschland

Hatting ist der Familienname folgender Personen:

 John Hatting († 2013), dänischer Musiker

Siehe auch:
 Hattingen (Begriffsklärung)